«Американизи́руй меня́» () — кинофильм 1992 года, снятый в жанре криминальной драмы. В основе сюжета — события из жизни мексиканской мафии в Лос-Анджелесе. Дебютантом в качестве режиссёра выступил Эдвард Джеймс Олмос. Другой вариант русского названия — «Я — американец».

Сюжет 
История криминальной карьеры одного из вымышленных латиноамериканских «авторитетов» Лос-Анджелеса — Монтойя Сантаны. Ещё в юности он попал за решетку. Американская тюрьма оказалась жестокой школой, и своих «учеников» научила прежде всего жестокости. Сантана, проявивший недюжинные организаторские способности, создал «банду банд», вошедшую в историю под названием  («Мексиканская мафия») и ставшую самой сильной из калифорнийских тюремных группировок.

В ролях 
 Эдвард Джеймс Олмос — Монтойя Сантана
 Уильям Форсайт — ДжиДи
 Кэри-Хироюки Тагава — Эль Япо
 Пепе Серна — Мундо
 Даниэль Э. Харо — Куэро
 Сол Лопес — Педро Сантана
 Вира Монтес — Эсперанса Сантана
 Денни Ди Ля Пас — Папитт
 Роберто Мартин Маркес — Ача
 Диана Ортелли — Иоланда
 Эвелина Фернандес — Джулия

Интересные факты 
Прототип главного героя —  — был убит 17 декабря 1972 года в тюрьме в ходе разгоревшейся войны между бандами, в общей сложности ему было нанесено около пятидесяти ножевых ранений. Этот факт включён в финал самого фильма.

Литература 
 Roger Ebert. — 'American Me' finds Olmos on a mission // Chicago Sun—Times.— March 15, 1992.—
 Carmen Huaco-Nuzum.— American Me: Despair in the barrio .— Jump Cut: A Review of Contemporary Media, 1993.—

Ссылки 
 
 

Фильмы о заключённых
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы на английском языке